Гован () — район Глазго, ранее был отдельным городом.

Фамилии 
 Гован, Гатри (род. 1971) — английский гитарист и преподаватель игры на этом инструменте.
 Гован, Джеральд (род. 1942) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в АБА.